Emmanouil Pappas kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Emmanouil Pappas, kommun, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón, 
 Emmanouíl Pappás, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Serrón,